House Price Index
 Human Poverty Index
 Happy Planet Index